Colina oder Čolina ist der Familienname folgender Personen:
 Braulio Evaristo Carrillo Colina (1800–1845), Präsident Costa Ricas
 David Čolina (* 2000), kroatischer Fußballspieler
 Javier Colina (* 1960), spanischer Musiker
 Josip Colina (* 1980), kroatischer Fußballspieler
 Lolita de la Colina (* 1948), mexikanische Singer-Songwriterin
 Susana Esther Baca de la Colina (* 1944), peruanische Sängerin, siehe Susana Baca

Colina ist der Name folgender 

Orte:
 Colina, Stadt in Chile
 Colina (São Paulo), Gemeinde in Brasilien
 Colina (Tulcea), Dorf in Rumänien

geografischer Objekte:
 Colina (Venezuela), Verwaltungsbezirk in Venezuela

Siehe auch:
 Collina
 Colinas